Новомустафино — название населённых пунктов в России:

 Новомустафино — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Новомустафино — деревня в Бураевском районе Башкортостана.